Leopold Sacher-Masoch (ojciec) (1797-1874) – dyrektor policji we Lwowie w latach 1832–1848
 Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895) – austriacki pisarz, nowelista i dramaturg epoki romantyzmu